Gilles de Maistre (1956) – giornalista francese
 Joseph de Maistre (1753-1821) – filosofo, politico, diplomatico, scrittore, magistrato e giurista savoiardo di lingua francese
 Roy De Maistre (1894-1968) – pittore australiano
 Xavier de Maistre (1763-1852) – scrittore e militare francese, nato in Savoia

Pagine correlate
Maistre
Le Maistre